Helmut Schönenberger ist der Name folgender Personen:

* Helmut Schönenberger (Chemiker) (1924–2020), deutscher Chemiker
 Helmut Schönenberger (Ingenieur) (* 1972), deutscher Luft- und Raumfahrttechniker